Die Mestaruussarja 1963 war die 33. Spielzeit der finnischen Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften vom 28. April bis 13. Oktober ausgespielt. Meister wurde Lahden Reipas.

Im Finale des finnischen Fußballpokals verlor Reipas mit 0:1 gegen Haka Valkeakoski. Das Finale verfolgten im Olympiastadion Helsinki über 14.000 Zuschauer, was bis heute (Stand 2018) eine Bestmarke darstellt.

Teilnehmende Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Juha Lyytikäinen von Helsingfors IFK wurde mit 16 Toren Torschützenkönig 1963.

Internationales Abschneiden 
Als Meister der Saison 1963 qualifizierte sich Lahden Reipas für den Europapokal der Landesmeister, Pokalsieger Haka Valkeakoski für den Europapokal der Pokalsieger:

 Meister Lahden Reipas (Landesmeisterpokal)
 Vorrunde: 2:1 und 0:3 gegen  Lyn Oslo
 Pokalsieger Haka Valkeakoski (Pokalsiegerpokal)
 Vorrunde: 0:1 und 2:0 gegen  Skeid Oslo
 1. Runde: 0:1 und 0:5 gegen  AC Turin

Weblinks 
 Finland – List of League First Level Tables RSSSF

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1963
1963